A Qatar Stars League 1975–76 foi a 12ª edição do Campeonato Nacional disputado no Catar.

Resumo
Al-Rayyan Sports Club venceu a liga neste ano.

Ligações externas
Qatar - List of final tables (RSSSF) 

1975/76